Thomas Sørensen kan henvise til flere personer.

 Thomas Sørensen (fodboldspiller, født 1976), dansk fodboldspiller (målmand) med over 100 A-landskampe
 Thomas Sørensen (fodboldspiller, født 1984), dansk fodboldspiller med bl.a. karriere i HB Køge
 Thomas Sørensen Kielgast (født 1963), dansk politiker og tidligere atlet
 Thomas Sørensen (Esbjerg), dansk fodboldspiller med bl.a. karriere i Esbjerg fB